De fires klub har flere betydninger: 
 De fires klub (personbiler) − joint venture mellem personbilfabrikanterne Alfa Romeo, Fiat, Lancia og Saab
 De fires klub (lastbiler) − joint venture mellem lastbilfabrikanterne Volvo, DAF, Magirus og Saviem